Casas de Haro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casas de Haro (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Casas de Haro (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar